Estat Lliure (Sud-àfrica), província de Sud-àfrica que ocupa el territori de l'antic Estat Lliure d'Orange 
 Estat Lliure d'Anhalt, estat territorial (Länder) que constituí la República de Weimar (1920-1933)
 Estat Lliure de Baviera
 Estat Lliure del Congo, antic domini colonial africà 
 Estat Lliure de Fiume, estat que existí entorn de l'actual ciutat de Rijeka entre 1920 i 1924 
 Estat lliure de Kamtxatka
 Estat Lliure d'Orange, estat independent de l'Àfrica austral durant la segona meitat del 
 Estat lliure d'Icària, estat lliure grec format el 1912 just després de l'expulsió d'una guarnició otomana de les illes d'Icària
 Estat Lliure d'Irlanda
 Estat Lliure d'Islàndia
 Estat Lliure de Saxònia, al centre-est d'Alemanya i limita al nord amb Brandenburg
 Estat Lliure de Turíngia, regió històrica, un estat de l'edat mitjana, un estat de la república de Weimar i un land 
 Estat lliure de Txukotka, estat creat pels russos blancs a Txukotka, a l'extrem oriental de Sibèria (Rússia)
 Estat Lliure de Waldeck-Pyrmont o Estat Lliure de Waldeck, estat constituent de la República de Weimar 
 Petit Estat Lliure, petita república bòer sud-africana